Диаби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Диаби, Абу (род. 1986) — французский футболист, полузащитник футбольного клуба «Марсель».
 Диаби, Мусса (род. 1999) — французский футболист.
 Диаби, Сулейман (род. 1987) — ивуарийский футболист, нападающий клуба «Гранвиль».